Купа Интертото 1968 е 2-рото издание на турнира. Турнирът се състои от 50 отбора, разпределени в 14 групи. Победителите от всяка група са обявени за носители на трофея през настоящия сезон. За първи път участват отбори от Испания и Португалия.

Групова фаза

Група A1

Група A2

Група A3 

1 Срещата между Дукла Прага и Рапид Виена не се състои.

Група A4

Група A5

Група A6

Група B1

Група B2

Група B3

Група B4

Група B5

Група B6

Група B7

Група B8

Вижте също 
 Купа на европейските шампиони 1968/69
 Купа на носителите на купи 1968/69
 Купа на панаирните градове 1968/69

Външни препратки 
 Резултати в mogiel.net

Купа Интертото